Pierre et le Loup est un conte musical pour enfants écrit par Sergueï Prokofiev en 1936.
 Pierre et le Loup (1946) est l’adaptation par les studios Disney.
 Pierre et le Loup (2006) est une adaptation cinématographique du conte de Prokofiev, réalisée par Suzie Templeton.